Amphinectidae zijn een familie van spinnen. De familie telt 32 beschreven geslachten en 159 soorten.

Geslachten 
 Akatorea Forster & Wilton, 1973
 Amphinecta Simon, 1898
 Aorangia Forster & Wilton, 1973
 Austmusia Gray, 1983
 Buyina Davies, 1998
 Calacadia Exline, 1960
 Cunnawarra Davies, 1998
 Dunstanoides Forster & Wilton, 1989
 Holomamoea Forster & Wilton, 1973
 Huara Forster, 1964
 Jalkaraburra Davies, 1998
 Keera Davies, 1998
 Magua Davies, 1998
 Makora Forster & Wilton, 1973
 Mamoea Forster & Wilton, 1973
 Maniho Marples, 1959
 Marplesia Lehtinen, 1967
 Metaltella Mello-Leitão, 1931
 Neolana Forster & Wilton, 1973
 Neororea Forster & Wilton, 1973
 Oparara Forster & Wilton, 1973
 Paramamoea Forster & Wilton, 1973
 Penaoola Davies, 1998
 Quemusia Davies, 1998
 Rangitata Forster & Wilton, 1973
 Reinga Forster & Wilton, 1973
 Rorea Forster & Wilton, 1973
 Tanganoides Davies, 2005
 Tasmabrochus Davies, 2002
 Tasmarubrius Davies, 1998
 Teeatta Davies, 2005
 Waterea Forster & Wilton, 1973

Taxonomie 
Voor een overzicht van de geslachten en soorten behorende tot de familie zie de lijst van Amphinectidae.